Fontelas puede referirse a:

en Galicia 
Fontelas (Burres), lugar de la parroquia de Burres, concello de Arzúa.
Fontelas (Maroxo), lugar de la parroquia de Maroxo, concello de Arzúa.
Fontelas (La Peroja), lugar de la parroquia de Armental, concello de La Peroja.
Fontelas (Silleda), lugar de la parroquia de Xestoso, concello de Silleda.
As Fontelas (Aranga), lugar de la parroquia de Muniferral, concello de Aranga.
As Fontelas (Pastoriza), lugar de la parroquia de Cadavedo, concello de Pastoriza.
As Fontelas (Petín), lugar de la parroquia de Santa María de Mones, concello de Petín.
As Fontelas (Rodeiro), lugar de la parroquia de Camba, concello de Rodeiro.
As Fontelas (Saviñao), lugar de la parroquia de San Vitoiro de Ribas de Miño, concello de Saviñao.

en Asturias 
As Fontelas (Pesoz), lugar de la parroquia de Pesoz, concejo de Pesoz.

en Portugal 
Fontelas (Peso da Régua), freguesia del municipio de Peso da Régua, distrito de Vila Real.